Il leitão (termine portoghese) o lechón (termine spagnolo) è un piatto a base di maiale diffuso in svariate regioni del mondo, in particolare nella Spagna, Portogallo e in altri paesi latini.

Geografia 
 Mato Leitão – comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul

Persone 
 António Leitão – mezzofondista portoghese
 Cândido Firmino de Mello-Leitão – aracnologo e zoologo brasiliano
 Fernando Leitão – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato portoghese
 Jorge Leitão – allenatore di calcio ed ex calciatore portoghese
 Melchior Miguel Carneiro Leitão – patriarca cattolico e gesuita portoghese